Николай Владиславович Шатковский (1872—1944) — русский генерал, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился  года в семье Владислава Людвиговича Шатковского (1825—1900). Образование получил в Псковском кадетском корпусе, по окончании которого 1 сентября 1889 года поступил в 1-е военное Павловское училище.

Выпущен 10 августа 1890 года подпоручиком в 145-й пехотный Новочеркасский полк. 10 августа 1894 года произведён в поручики. Прошёл курс наук в Николаевской академии Генерального штаба, которую окончил по 1-му разряду, однако по невыясненной причине не был зачислен в Генеральный штаб и вернулся в свой полк. 6 декабря 1899 года произведён в штабс-капитаны и 6 декабря 1901 года — в капитаны. Служил офицером воспитателем во 2-м кадетском корпусе.

Произведённый 6 декабря 1904 года в подполковники Шатковский вскоре был назначен командиром батальона в 200-м пехотном резервном Ижорском полку. Произведённый 6 декабря 1910 года в полковники он был переведён в 52-й пехотный Виленский полк помощником командира полка.

Шатковский принимал участие в Первой мировой войне, уже после начала которой он был назначен командиром 248-го пехотного Славяносербского полка. Высочайшим приказом от 25 марта 1915 года он был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени

10 июля 1916 года Шатковский был произведён в генерал-майоры (со старшинством от 1 марта 1915 года) и назначен командиром бригады 9-й пехотной дивизии. 15 июня 1917 года назначен командующим той же дивизией.

После Октябрьской революции Шатковский уехал на юг, служил в Добровольческой армии и Вооружённых силах Юга России. После поражения белых эмигрировал во Францию.

Скончался 14 февраля 1944 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Награды 
Среди прочих наград Шатковский имел ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (6 декабря 1901 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1907 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1910 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (25 марта 1915 года).

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. II: Л—Я. — , 2009. — С. 726. — ISBN 978-5-9524-4167-5.
 Высочайшие приказы по военному ведомству. К № 1280 «Разведчика». — 19 мая 1915 г. — С. 441
 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917—1922 гг. Справочные материалы. — , 2009. — С. 377. — ISBN 978-5-85887-301-3.
 Список генералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 г. — , 1916. — С. 150.
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 г. — , 1914. — С. 746.

Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Выпускники Псковского кадетского корпуса
Преподаватели Второго кадетского корпуса
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа